Кампо Амор има више значења:

 Кампо Амор (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кампо Амор (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику